В одиночному розряді тенісного турніру Richard Luton Properties Canberra International 2006, який проходив в рамках Туру WTA 2006, Анабель Медіна Гаррігес здобула титул, у фіналі перемігши Чо Юн Чон 6-4, 0-6, 6-4.

Сіяні гравчині 

  Анабель Медіна Гаррігес (переможниця)
 Відсутня
 Відсутня
  Шахар Пеєр (півфінал)

 Роберта Вінчі (2-ге коло)
 Каталіна Кастаньйо (півфінал)
 Марта Домаховська (1-ше коло)
 Софія Арвідссон (1-ше коло)
 Віржіні Раззано (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Canberra International